Sap steht für:

 Jolande Sap (* 1963), niederländische Politikerin der Partei GroenLinks
 Le Sap, Gemeinde in Frankreich
 Sap (Album), Akustik-EP der Band Alice in Chains
 Sap (Slowakei), Gemeinde in der Slowakei

SAP steht als Abkürzung für:

 Internationaler Flughafen Ramón Villeda Morales in San Pedro Sula, Honduras (IATA-Code)
 SAP, deutsches Unternehmen für betriebswirtschaftliche Software
 Schwäbische Autonomie-Partei, siehe Deutsche Partei (Rumänien), ehemalige Partei der Banater Schwaben
 Schweißaufsichtsperson, Funktionsbezeichnung in einer schweißtechnischen Abteilung
 Section des affaires politiques, 1942 in Frankreich gebildete Sondereinheit zur Bekämpfung kommunistischer Widerstandsgruppen, die durch Teilung der Brigades mobiles entstand
 Secure Audio Path, Kopierschutz für Multimediadateien von Microsoft 
 Selbstanwendbarkeitsproblem, siehe Halteproblem in der Informatik
 Serum Amyloid P, siehe Pentraxin, Protein 
 Service Access Point,  Fachbegriff aus der Telekommunikation (Dienstzugangspunkt)
 Service Advertising Protocol, von Novell für IPX entwickeltes Netzwerkprotokoll zur Diensteauffindung
 Service Assist Processor, spezieller Prozessortyp
 Session Announcement Protocol, Netzwerkprotokoll zur Bekanntgabe von Multicastdiensten
 Severe aortic plaque, starker Aorta-Belag
 Shrimp-Alkaline-Phosphatase, in der Molekularbiologie eingesetztes Enzym
 SIM-Access-Profile, eines der definierten Profile für Bluetooth-Verbindungen
 Sinter-Aluminium-Pulver, eine Aluminiumlegierung
 Société d’anthropologie de Paris
 South African Party, ehemalige Partei in der Südafrikanischen Union
 South African Police, ehemalige Südafrikanische Polizei, bis 1995
 Sozialistische Arbeiterpartei, mehrere Parteien
 Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess, ein Programm der Europäischen Union gegenüber den Ländern des Westbalkan 
 Starkes anthropisches Prinzip (strong anthropic principle), siehe Anthropisches Prinzip
 Statistical Analysis Plan bei klinischen Studien mit Arzneimitteln
 Strukturanpassungsprogramm, Maßnahmenprogramm als Bedingung für Kreditvergabe oder Schuldenerlass an Staaten
 Südostanatolien-Projekt, Staudammprojekt im Südosten der Türkei
 Superabsorbent Polymers, Kunststoffart
 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, Sozialdemokratische Arbeiterpartei Schwedens
 Synapsen-assoziiertes Protein
 Systolic arterial blood pressure, systolischer Aorta-Blutdruck

SaP steht für:

 Alle S sind P, allgemein bejahendes Urteil in der formalen Logik

saP steht für:

 spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, siehe Artenschutz

Abkürzung